Okręty US Navy o nazwie USS "Lucid":
 Pierwszy "Lucid" (AM-259) był trałowcem typu Admirable. Był w służbie w latach 1943-1945. Przekazany Republice Chińskiej.
 Drugi "Lucid" (MSO-458) był trałowcem typu Aggressive. Był w służbie w latach 1955-1976.

Lucid